Moscat o moscatell, varietat de vinya 
 Moscat (Aramunt), partida de camps de conreu de secà del terme municipal de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Moscat de Ribesaltes, denominació regional que agrupa els vins de moscatell de les àrees de les denominacions Banyuls, Maurí i Ribesaltes